Ur steht für:
 Auerochse, ein 1627 ausgestorbenes Wildrind
 Ur (Dämon), eine mythische Gestalt der Mandäer: Herr des Reichs der Finsternis
 Ur (Einheit), ein altes Raummaß
 Ur (Kontinent), hypothetischer erster Superkontinent vor 3 Milliarden Jahren
 Element der Quantentheorie der Ur-Alternativen
 (22260) Ur, ein Asteroid

Orte:
 Ur (Stadt), eine der ältesten sumerischen Städte in Mesopotamien im heutigen Irak
 Ur (Pyrénées-Orientales), eine Gemeinde in Frankreich
 Ur (Insel), eine  der Kei-Inseln

Flüsse:
 Our (früher auch Ur), Nebenfluss der Sauer, deutsche Grenze zu Belgien und Luxemburg

Personen:
 Ur (Alamanne), alamannischer Gaukönig des 4. Jahrhunderts

Silben:
 Ur- (Vorsilbe), steht für Ursprünglichkeit
 -ur (Endsilbe), ein Wortbildungselement

UR steht für:
 Azur Air (Deutschland) (IATA-Code)
 (in Spiegelschrift, zusammengezogen) Prüfzeichen für Underwriters Laboratories Recognized Component
 UTair Express (IATA-Code)
 Bahnhof Rudolstadt (Thür) (DS100-Code)
 UR (Stephen King), Novelle von Stephen King
 UR Namur, belgischer Fußballklub
 UR-100, UR-100N, UR-416, UR-500, verschiedene (militärische) Objekte der Sowjets
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Ukraine
 UR 501, Unterkiefer eines Homo rudolfensis (Fossil)
 Universität Regensburg
 Urkundenrolle
 Umbauter Raum
 Underground Resistance, Plattenlabel und Musikprojekt aus Detroit
 Kanton Uri, Schweizer Kfz-Kennzeichen 
 Uroševac, Kosovo, serbisches Kfz-Kennzeichen
 Unitatis redintegratio, ein Dekret des Zweiten Vatikanischen Konzils der katholischen Kirche
 Russische Föderation, nach dem ICAO-Code
 Urdu, eine indische Sprache, nach ISO 639-1
 Untersuchungsrichter, siehe Ermittlungsrichter
 Utilization Rate, Leistungsgrad, gebräuchlich im Personalwesen

UR als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Norwegen: Molde in der Provinz Møre og Romsdal
 Schweiz: Kanton Uri
 Serbien: Uroševac (Kosovo)

Siehe auch:
 Königliches Spiel von Ur

Abkürzung